Без предела:

 «Без предела» — американская романтическая комедия 1931 года.
 «Без предела» — американская военная драма 1988 года.
 — американская спортивная драма 1998 года.

См. также 
 Беспредел (значения)